Ludwigstraße 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Ludwigstraße 1 (Bad Brückenau), Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Brückenau
 Ludwigstraße 1 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern